Ermita de Sant Marc (Bellestar), ermita al poble de Bellestar (Montferrer i Castellbò, Alt Urgell)
 Sant Marc (Pobellà), ermita dels pobles de Mont-ros i Pobellà (Torre de Cabdella, Pallars Jussà)
 Sant Marc de Finestres, petita ermita a Finestres (Viacamp i Lliterà, Ribagorça)
 Ermita de Sant Marc de Cinctorres, església del  a Cinctorres (Ports)